Pratiloma (huwelijk), een hypogaam huwelijk
 Pratiloma ujjayi, een pranayama ademhalingstechniek